Ludmila Ferber - uma cantora.
Ferdinand Ferber - um pioneiro francês da aviação.
Desambiguações de sobrenomes